Соболь — ссавець родини куницевих.
 Соболь (автомобіль)
 Соболь (річка)
 Соболь (заповідне урочище)
 Соболь (Атлантичні Піренеї) — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї.

Прізвище 

Со́боль:

 Соболь Валентина Олександрівна — український літературознавець, перекладач.
 Соболь Денис Сергійович (1987) — український веслувальник, майстер спорту України міжнародного класу. Бронзовий призер літніх Паралімпійських ігор 2012 року.
 Соболь Едуард Олександрович (1995) — український футболіст.
 Соболь Євген Юрійович — доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 Соболь Євтихій Спиридонович — український державний діяч в добу Гетьманщини, голова особистої канцелярії Богдана Хмельницького, член Генеральної канцелярії Війська Запорозького.
 Соболь Левко Васильович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Соболь Любов Едуардівна (1987) — Російська політична та громадська діячка, юрист «Фонду по боротьбі з корупцією»
 Соболь Максим Васильович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Соболь Микола Миколайович (1965—2005) — український скульптор.
 Соболь Микола Олександрович (1910—1991) — державний і партійний діяч УРСР.
 Соболь Микола Олександрович (1948) — український радянський діяч, бригадир наладчиків Львівського автобусного заводу. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Соболь Микола Сергійович (1937—2002) — український скульптор.
 Соболь Михайло Андрійович (1883—1955) — український артист балету і балетмейстер.
 Соболь Наум Лазарович (1891—1967) — відповідальний секретар Зінов'ївського окружного комітету КП(б)У. Член ЦК КП(б)У в листопаді 1927—1930 р.
 Соболь Наум Федорович (1898—1967) — український художник театру.
 Соболь Олександр Іванович (* 1968) — радянський та український футболіст, захисник.
 Соболь Олександр Михайлович (1909) — артист балету.
 Соболь Петро Іванович — кандидат історичних наук, дослідник історії голодоморів.
 Соболь Спиридон (кінець XVI століття — 1645) — український і білоруський друкар.
 Соболь Теодозій Йосипович (1914 — ?) — голова виконавчого комітету Дрогобицької і Миколаївської районних рад депутатів трудящих Дрогобицької області.
 Соболь Федір Мусійович (1895—1973) — український диригент.
 Соболь Юрій Олексійович — радянський футболіст.

Примітки